«Семейный заговор» () — криминальная комедия режиссёра Альфреда Хичкока, вышедшая в 1976 году; последняя его работа. Экранизация романа  «Секреты Рейнбердов».

Сюжет 

В фильме две параллельные сюжетные линии. В одной сюжетной линии Бланш Тайлер (Барбара Харрис), шарлатанка, которая представляется медиумом, и её друг таксист Джордж Ламли (Брюс Дерн) по заданию мисс Рэйнберд (Кэтлин Несбитт) ищут её потерянного племянника. В другой сюжетной линии ювелир Артур Эдамсон (Уильям Дивейн) и его подруга Фрэн (Карен Блэк) похищают людей с целью выкупа. Затем сюжетные линии пересекаются.

Камео Альфреда Хичкока — силуэт Хичкока видно через стеклянную дверь, на которой написано «Регистрация рождений и смертей».

В ролях 
 Карен Блэк — Фрэн
 Брюс Дерн — Джордж Ламли
 Барбара Харрис — Бланш Тайлер
 Уильям Дивейн — Артур Эдамсон
 Эд Лоутер — Джозеф Малоуни
 Кэтлин Несбитт — мисс Рэйнберд
 Кэтрин Хелмонд — миссис Малоуни
 Уоррен Дж. Кеммерлинг — Грэндисон
 Эдит Этуотер — миссис Клэй
 Уильям Принс — епископ Вуд

Награды и номинации 
 1976 — попадание в десятку лучших фильмов по версии Национального совета кинокритиков США.
 1977 — премия Эдгара Аллана По за лучший художественный фильм (Эрнест Леман).
 1977 — номинация на премию «Золотой глобус» за лучшую женскую роль в комедии или мюзикле (Барбара Харрис).
 1977 — номинация на премию Гильдии сценаристов США за лучшую адаптированную комедию (Эрнест Леман).

Примечания 

Фильмы США 1976 года
Кинокомедии 1976 года
Криминальные фильмы США
Кинокомедии США
Экранизации романов
Фильмы о похищениях людей
Фильмы Universal Pictures